

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Kochany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie
 Kochany – przysiółek wsi Jastkowice w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Pysznica

Zobacz też 
 Kochanów, Kochanówka